Plooy ist der Familienname folgender Personen:

 Johan du Plooy (1926–2011), südafrikanischer Schauspieler
 Johnny du Plooy (1964–2013), südafrikanischer Boxer
 Robert Abraham Du Plooy (1921–nach 1981), südafrikanischer Botschafter